North Bend est le nom de diverses localités aux États-Unis :
 North Bend (Nebraska)
 North Bend (Ohio)
 North Bend (Oregon)
 North Bend (Washington)
 North Bend Rail Trail
 North Bend State Park